Tomoyuki Kawabata ist der Name folgender Personen:

* Tomoyuki Kawabata (Judoka), japanischer Judoka 
 Tomoyuki Kawabata (Radsportler) (* 1985), japanischer Radsportler